John Ireland kan syfta på bland andra:

John Ireland (politiker) (1827-1896), amerikansk politiker 
John Ireland (ärkebiskop) (1838-1918), amerikansk religiös ledare
John Ireland (kompositör) (1879-1962), engelsk tonsättare
John Ireland (skådespelare) (1914-1992), kanadensisk-amerikansk skådespelare 

fa:جان آیرلند